Vastagh György, id. (1834–1922) festő – a szobrász Vastagh György apja
 Vastagh György, ifj. (1868–1946) szobrász – a festő Vastagh György fia
 vitéz alsótorjai Vastagh György (1896–1944) ezredes